«Поймёт лишь одинокий» () — комедийный кинофильм режиссёра Криса Коламбуса с Джоном Кэнди в главной роли, вышедший на экраны в 1991 году.

Сюжет 

Полицейскому коронеру (перевозчик трупов с мест происшествия) из Чикаго Дэнни Мулдуну стукнуло 39 лет, но он все ещё продолжает быть неженатым. Холостяк живёт со своей мамой Роуз и трогательно о ней заботится. Но однажды он знакомится с хорошенькой Терезой Луной, которая работает в похоронном агентстве своего отца. Дэнни влюбляется в девушку с первого взгляда. И она отвечает взаимностью. Только мать Дэнни выражает явное неудовольствие, опасаясь остаться без опеки и заботы своего сына.

В ролях 
 Джон Кэнди — Дэнни Мулдун
 Морин О’Хара — Роуз Мулдун
 Элли Шиди — Тереза Луна
 Энтони Куинн — Ник Акрополис
 Джеймс Белуши — Сальваторе Буонарте
 Кевин Данн — Патрик Мулдун
 Маколей Калкин — Билли Мулдун
 Киран Калкин — Патрик Мулдун мл.

Комедийно-драматические фильмы США
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Криса Коламбуса
Фильмы США 1991 года
Фильмы 20th Century Studios